Сергей Сыромятников:
 Сыромятников, Сергей Васильевич (1921—1943) — советский лётчик-ас, лейтенант, заместитель командира эскадрильи, Герой Советского Союза.
 Сыромятников, Сергей Николаевич (1864—1933) — русский писатель и журналист.
 Сыромятников, Сергей Петрович (1891—1951) — инженер-теплотехник, учёный в области паровозостроения.